Кня́зєв () — російське прізвище. Станом на лютий 2023 року в Україні зареєстровано 1665 носіїв чоловіків і 2295 носіїв-жінок.

Відомі носії 
 Князев Андрій Олександрович (1986) — російський професійний боксер
 Князєв Андрій Сергійович (1973) — російський рок-музикант, вокаліст, автор музики та текстів, в минулому один з вокалістів гурту «Король и Шут»
 Князєв Валерій Ігорович (1992) — російський хокеїст
 Князєв Володимир Андрійович (1940—2015) — український організатор кіновиробництва
 Князєв Всеволод Сергійович (1979) — Голова Верховного Суду України
 Князєв Георгій Михайлович (1907 — ? після 1959) — український радянський діяч, секретар Станіславського обласного комітету КПУ, начальник управління «Станіславнафта».
 Князєв Євген Володимирович (1955) — російський актор і театральний педагог
 Князєв Іван Миколайович (1924—1999) — радянський військовослужбовець, учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу.
 Князєв Іван Сергійович (1997—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Князєв Ігор Борисович (1954—2000) — український кримінальний авторитет
 Князєв Ігор Володимирович (1983) — російський хокеїст
 Князєв Кирило Леонідович (1983) — російський хокеїст
 Князєв Микола Трифонович (1937—2016) — депутат Верховної ради Казахської РСР 8-го і 11-го скликань. Народний депутат СРСР (1989—1991).
 Князєв Олександр Павлович (* 1986) — український футболіст та тренер, виступав на позиції півзахисника.
 Князєв Пилип Кирилович (1916—1994) — член ЦК КПРС у 1976—1986 роках. Депутат Верховної Ради Російської РФСР 6-го скликання. Депутат Верховної Ради СРСР 5-го, 7—11-го скликань.
 Князєв Сергій Миколайович (* 1971) — Голова Національної поліції України (до вересня 2019).

Див. також 

 Князєва Анастасія Павлівна (* 2011) — російська модель, названа в 2017 році найкрасивішою дівчинкою світу британською газетою The Daily Mail.
 Князева Анна Вікторівна (. 1989 року) — ізраїльська легкоатлетка українського походження, що спеціалізується в стрибках у довжину та потрійному стрибку.
 Князєва Ганна Василівна (1901 — ?) — радянська державна діячка, вчителька російської мови і літератури. Депутат Верховної ради СРСР 3—4-го скликань.
 Князєва Марія Данилівна (1918—1982) — новатор сільськогосподарського виробництва, двічі Герой Соціалістичної Праці.
 Князєва Ольга Миколаївна (1954—2015) — радянська фехтувальниця на рапірах, олімпійська чемпіонка 1976 року, багаторазова чемпіонка світу.
 Князєва Світлана Олександрівна (1961) — українська актриса. Заслужена артистка України.
 Князєва Тетяна Олександрівна — заслужена діячка мистецтв України.

Примітки 

Російські прізвища